Automobili Turismo e Sport, een Italiaans automerk
Auto Technisches Spezialzubehör, een Duits automerk
ATS F1, een Duits Formule 1-team
Advanced Trouble Shooting, een methode voor gestructureerd probleemoplossen
American Tribal Style, een buikdansvorm
Auto Technische School te Apeldoorn
Andere Tijden Sport, Nederlands televisieprogramma
Oostenrijkse schilling (ISO 4217-code: ATS) 
Een beveiligingssysteem voor treinen in het Nederlands Automatische treinbeïnvloeding (afgekort als ATB).